Die Nottingham Open 2007 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 23. Juni 2007 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der doppelte Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz, Richard Gasquet, war anders als die Jahre zuvor an Position 1 gesetzt. Diesmal schied er im Viertelfinale gegen seinen an acht gesetzten Landsmann Arnaud Clément aus. Dieser zog ins Finale ein, wo er dem Kroaten Ivo Karlović unterlag, der seinen zweiten Titel der Karriere gewann.
Im Doppel konnten Vorjahressieger Jonathan Erlich und Andy Ram ihren Titel nicht verteidigen. Als Setzlistenerste zogen sie ohne Aufwand ins Halbfinale, wo sie jedoch gegen die Briten Joshua Goodall und Ross Hutchins unterlagen. Die unterlagen wiederum im Finale der Paarung aus Eric Butorac und Jamie Murray, die ihren dritten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Preisgeld betrug 390.000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 26 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 32 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Nottingham